Horsington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Horsington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset